Керкоручей — ручей в России, протекает по территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Карелии. Длина ручья — 17 км.

Ручей берёт начало из болота без названия на высоте 58 над уровнем моря.

Течёт преимущественно в северо-восточном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет 8 притоков суммарной длиной 13 км.

Впадает на высоте 36,4 над уровнем моря в реку Суму, впадающую Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001412202000007188.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Сумы (реки, впадающей в Белое море)
Реки Беломорского района